Le Championnat du Portugal de football 1950-1951 est la  de la compétition qui voit la victoire finale du Sporting Portugal.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1950-51 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal